Legio I puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio I (Pansa), creada por Pansa en el año 43 a. C.
 Legio I Adiutrix, creada por Nerón en el año 68. 
 Legio I Armeniaca, data de época anterior a Diocleciano.
 Legio I Flavia Constantia, creada por Constancio II (337-361).
 Legio I Flavia Gallicana, creada por Constancio I Cloro (293-306).
 Legio I Flavia Martis, creada por Constancio I Cloro.
 Legio I Flavia Pacis, creada por Constancio II.
 Legio I Germanica, creada por Julio César en 49-48 a. C., más tarde obtuvo el cognomen Germánica y fue disuelta por Vespasiano en el año 70. 
 Legio I Illyricorum, data de los tiempos de Aureliano (270-275).
 Legio I Iovia, creada por Diocleciano (284-305).
 Legio I Isaura Sagittaria, data de los tiempos de Probo (276-282).
 Legio I Italica, creada por Nerón en el año 66. 
 Legio I Iulia Alpina, creada por Constante (337-350).
 Legio I Macriana liberatrix, legión que tuvo una breve existencia en el siglo I. 
 Legio I Martia, creada por Diocleciano (284-305).
 Legio I Maximiana, creada por Diocleciano (284-305). 
 Legio I Minervia, creada por Domiciano en el año 83. 
 Legio I Noricorum, creada por Diocleciano (284-305).
 Legio I Parthica, creada por Septimio Severo en el año 197.
 Legio I Pontica, creada por Diocleciano (284-305).